Lagoa dos Patos (laguna) – laguna dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul  
 Lagoa dos Patos (Minas Gerais) – municipio dello stato brasiliano di Minas Gerais